The Wire, le titre original de la série télévisée américaine Sur écoute
 The Wire, magazine britannique

Voir aussi